Bartoszek – wzniesienie w Masywie Ślęży

Osoby 
 Alojzy Bartoszek (1933–2015) – polski dyplomata
 Antoni Bartoszek (ur. 1968) – polski kapłan
 Bolesław Bartoszek (1919–2015) – polski działacz państwowy
 Franciszek Bartoszek (1910–1943) – polski plastyk
 Józef Bartoszek (1940–1997) – polski lutnik
 Józefa Szkop-Bartoszek (ur. 1936) – polska aktorka
 Maciej Bartoszek (ur. 1977) – polski trener piłkarski
 Mateusz Bartoszek (ur. 1990) – polski rugbysta
 Paweł Bartoszek (ur. 1980) – islandzki felietonista
 Stanisław Bartoszek (1947–2015) – polski prawnik, polityk
 Tadeusz Bartoszek (1896–1944) – polski lekarz–internista
 Tomasz Bartoszek (1890–1969) – polski działacz samorządowy
 Tomasz Bartoszek (ur. 1969) – polski pianista
 Wojciech Bartoszek (ur. 1957) – polski aktor teatralny